Beculești se poate referi la:

 Beculești, Argeș
 Beculești, Olt

Toponime românești